Un director o directora es una persona encargada de dirigir una actividad.

Profesiones

Director artístico
Director creativo
Director de aeropuerto
Director de animación
Director de cine
Director de escena
Director de escuela
Director de fotografía
Director de orquesta
Director de periódico
Director de proyecto
Director de televisión
Director de videojuegos
Director ejecutivo
Director general
Director jurídico
Director musical
Director supremo, jefe de gobierno durante la formación de las repúblicas de Argentina, Chile y Nicaragua.
Director técnico (entrenador)

Además
 Director, para controlar los cañones desde una posición remota.
Director, un álbum del rapero puertorriqueño Lloyd Banks.
Adobe Director, un programa informático.